Akronim PLT, może oznaczać:
 PLT – wskaźnik ilości płytek krwi w krwi
 Power Line Telecommunication – komunikacja po sieci elektrycznej
 PLT-22 – Power line transceiver + urządzenie i protokół komunikacji systemu LonWorks
 PLT Scheme – język programowania
 Pearson Language Tests – międzynarodowe egzaminy znajomości języka angielskiego
 .plt – graficzny format plików firmy HP